Финал Лиги чемпионов УЕФА 2024 года пройдёт в мае 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Этот футбольный матч станет завершением 69-го сезона Лиги чемпионов УЕФА, главного клубного футбольного турнира среди европейских клубов под эгидой УЕФА, и 32-го сезона турнира под его текущим названием. Победитель сыграет с победителем другого клубного турнира, Лиги Европы УЕФА, в матче на Суперкубок УЕФА, а также квалифицируется в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона.

Место проведения 
Это будет третий финал Лиги чемпионов УЕФА, проведённый на новом «Уэмбли» (после финалов 2011 и 2013 годов) и восьмой финал турнира, проведённый в Лондоне (пять других финалов прошли ещё на старом «Уэмбли» — в 1963, 1968, 1971, 1978 и 1992 годах). Матч станет девятым финалом главного европейского клубного футбольного турнира, который состоится в Англии (с учётом финала 2003 года, который прошёл на «Олд Траффорд» в Манчестере), что станет повторением рекордов Италии, Германии и Испании. Это будет тринадцатый финал турнира, проведённый в Великобритании (с учётом финалов 1960, 1976 и 2002 годов, которые прошли в Шотландии и финала 2017 года, который прошёл в Уэльсе).

Выбор места проведения 
Приём заявок на место проведения финала Лиги чемпионов 2022 и 2023 года начался 22 февраля 2019 года и завершился 22 марта того же года.

Футбольная ассоциация Англии подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2023 года на стадионе «Уэмбли», надеясь тем самым отметить столетний юбилей первого стадиона «Уэмбли», открытого в 1923 году. 24 сентября 2019 года исполнительный комитет УЕФА выбрал «Уэмбли» местом проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 2023 года. Тогда же были выбраны места проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА 2021 и 2022 годов. В июне 2020 года из-за переноса финала Лиги чемпионов УЕФА 2020 года в связи с пандемией COVID-19 было объявлено, что «Уэмбли» примет финал 2024 (а не 2023) года.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2024
Май 2024 года
Лига чемпионов УЕФА 2023/2024